А́льбрехт Пфи́стер (Albrecht Pfister, ок. 1420 — ок. 1466) — один из первых немецких книгопечатников. Работал в Бамберге. Считается, что он первым напечатал иллюстрированную книгу, а также первым стал выпускать книги на немецком языке. О его жизни почти ничего неизвестно. В 1448 году он занимал духовный пост в Бамберге; к этому времени относится его знакомство с Георгом I фон Шаумбергом. Уже в 1460 году Пфистер работал секретарем фон Шаумберга, который в 1469 году стал князем-епископом Бамберга.

Пфистеру приписывается девять инкунабул. Книги датируют примерно первой половиной 1460-х гг.

 Два издания «Богемского пахаря» Иоганна фон Тепля, на немецком
 Два издания «Драгоценного камня» Ульриха Бонера, на немецком
 Два издания «Библии для бедных» (Biblia pauperum), на немецком
 «Библия для бедных» на латыни
 «История об Иосифе, Данииле, Юдифи и Эсфири», на немецком
 издание «Велиала» Якова Терамского (Jacobus de Teramo)

Более раннее издание «Богемского пахаря», возможно, тоже принадлежит Пфистеру. Таким образом, оба издания — первые иллюстрированные книги, и первые книги, напечатанные на немецком языке с помощью подвижных литер (Movable type). Все книги Пфистера, кроме «Велиала», содержат иллюстрации. Только в двух изданиях указана дата выхода книги: это первое издание «Драгоценного камня» (1461), и «История об Иосифе, Данииле, Юдифи и Эсфири» (1462). Как и другие ранние печатники, Пфистер отдавал предпочтение произведениям, которые уже заслужили популярность в рукописном виде.

Кроме того, некоторое время считалось, то Пфистер напечатал 36-строчную Библию 1458—1460-х гг. Однако, качество печати Библии превосходит книги Пфистера, в особенности его ранние издания. Тем не менее, вполне возможно, что 36-строчная Библия напечатана в Бамберге и шрифтом, принадлежавшим Гутенбергу. Позже этот же шрифт использовал сам Пфистер (возможно, ученик Гутенберга).

См. также 
 Инкунабула

Примечания

Источники 
 Victor Scholderer (1912). "'Albrecht Pfister of Bamberg' (book review)".
 Febvre, Lucien and Martin, Henri-Jean (1976). The Coming of the Book: the Impact of Printing. NLB.  ISBN 1499990812.
 Martin, Douglas; Füssel, Stephan (2005). Gutenberg and the Impact of Printing. Ashgate Publishing. ISBN 0-7546-3537-6.
 Stillwell, Margaret Bingham (1972). The Beginning of the World of Books, 1450 to 1470. Bibliographical Society of America.

Внешние ссылки 
 Электронная версия латинского издания «Библии для бедных»
 Страницы из «Драгоценного камня»

Родившиеся в 1420 году
Типографы Германии
Умершие в 1466 году
Книгопечатники Германии
Персоналии по алфавиту